Asylrecht der EU bezieht sich auf:

* Asylpolitik der Europäischen Union
 Gemeinsames Asyl-Europarecht, siehe Asyl #Gemeinsames Europarecht

Siehe auch:
 Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
 Europäisches Migrationsnetzwerk
 Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen